Геологическая служба () — организованные государством, организациями или научными обществами геологические изыскания и геологическая съёмка. Систематическое исследование по геологическому описанию определённых районов для создания геологических карт, геологической модели, стратиграфических схем и инвентаризации минералов, горных пород и полезных ископаемых. Cистема организаций, осуществляющих регулирование всех видов геологических исследований в масштабе страны.

Описание 
В геологической съемке используются методы, от традиционных обходных работ, изучения геологических обнажений (разрезов) и рельефа до интрузивных методов, таких как бурение скважин, до использования геофизических методов и методов дистанционного зондирования, таких как аэрофотосъемка и спутниковые снимки.

Такие исследования могут проводиться государственными, провинциальными или национальными геологоразведочными организациями для ведения геологической инвентаризации запасов и расширения знаний о науках о Земле.

Карты и отчёты 

Карта геологической разведки обычно накладывает исследуемую площадь и границы геологических единиц на топографическую основу вместе с информацией в точках (измерения ориентации плоскостей залегания слоёв) и линиях (пересечение разломов с поверхностью). Карты и отчеты, создаваемые геологоразведочными организациями, как правило, направлены на обеспечение географической преемственности и полноты определения пространственных структур приповерхностных породных единиц.

Карта может включать в себя сечения, чтобы проиллюстрировать трехмерную геологическую интерпретацию. Подземные геологические и геофизические карты, обеспечивающие ограниченный охват более глубокой геологии (известной, например, из бурения на нефть или газ), ведутся внутри крупных нефтяных компаний и регулирующих органов. Некоторые геологоразведочные организации сотрудничают с ними, чтобы включить геологическую разведку в свои систематические исследования.

Карты недр обычно изображают трехмерную форму геологических поверхностей с помощью контуров и поперечных сечений. Компьютерные модели все чаще используются для обеспечения более полного хранения информации и большей гибкости представления. В США, 50 государственных исследований координируется Ассоциацией американских государственных геологов.

Геологические службы 
Геологические службы могут быть национальными, региональными и отраслевыми. Это могут быть специальные геологические организации, геологические институты или геологические общества

Геологические службы разных стран 

Некоторые национальные геологические службы (по году создания, с указанием реорганизаций или передачи функций):
 1807 —  Геологическое общество Лондона, Британская геологическая служба (1835)
 1830 —  Геологическое общество Франции, Служба геологической карты (1868), Бюро геологии и минеральных ресурсов (1959)
 1842 —  Геологическая служба Канады
 1848 —  Геологическое общество Германии; Саксонская (1872) и Прусская геологические службы (1873); Германская федеральная геологическая служба (1958)
 1849 —  Геологическая служба Австрии
 1851 —  Геологическая служба Индии
 1858 —  Геологическая служба Швеции
 1879 —  Геологическая служба США
 1881 —  Итальянское геологическое общество
 1882 —  Геологическая служба Японии
 1882 —  Геологический комитет России; в  ЦНИГРИ (1931), Министерство геологии СССР (1946)
 1913 —  Геологическая служба Китая
 1946 —  Бюро минеральных ресурсов Австралии, Австралийская геологоразведочная организация (1992), Геонауки Австралии (2001)
 1947 —  Геологическая служба Пакистана
 1953 —  Геологическая служба Израиля
 1999 —  Саудовская геологическая служба.

Региональные геологические службы 
Отдельные штаты или провинции могут также иметь собственные геологические службы, например: Геологоразведочное управление (по регионам в СССР), Геологическая служба Альберты (Канада), Геологическая служба Ньюфаундленда и Лабрадора (Канада), Геологическая служба Квинсленда (Австралия), Геологическая служба Пенсильвании (США), Геологическая служба Юты (США), Делавэрская геологическая служба (США).

В России 

В Роccии функции геологической службы исполняли различные организации (Горно-геологические службы), основные из них, по году основания:
 1719 — Берг-коллегия (Берг-коллегии и Берг-конторы) в Санкт-Петербурге
 1806 — Горный департамент, Департамент горных и соляных дел (1811), Горный департамент (1863)
 1834 — Корпус горных инженеров (1834—1866) в Санкт-Петербурге
 1882 — Геологический комитет (1882—1930) в Санкт-Петербурге
 1930 — Главное геолого-разведочное управление (ГГРУ) в Москве, при Президиуме ВСНХ СССР; Институт геологической карты
 1931 — Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт (ЦНИГРИ)
 1939 — Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ), при Комитете по делам геологии при СНК СССР.
 1946 — Министерство геологии СССР (Мингео)
 1953 — Министерство геологии и охраны недр СССР (союзное и республиканские)
 1963 — Государственный геологический комитет при ВСНХ СССР
 1965 — Министерство геологии СССР; Министерство геологии РСФСР
 1987 — Государственный производственный геологический комитет Совета Министров РСФСР
 1990 — Государственный комитет РСФСР по геологии и использованию топливноэнергетических и минеральносырьевых ресурсов
 1991 — Министерство экологии и природных ресурсов РСФСР
 1992 — Комитет по геологии и использованию недр при Правительстве РФ
 1996 — Министерство природных ресурсов РФ
 2004 — Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), из 86 территориальных агентств и отделов, 30 институтов, организаций и предприятий, среди них: ВСЕГЕИ, ВИМС, ВНИГНИ, ЦНИГРИ, ВНИИОкеангеология, ВНИИГеофизика.

См. также 
 Геологоразведка
 Геологическая служба США
 Геологическая карта
 Геологическая система
 Межевание

Примечания

Литература 
 Романовский С. И. История организации в России Государственной геологической службы // Вопросы истории естествознания и техники. 1981. № 3. С. 115—121.
 Романовский С. И. Роль Минералогического общества в организации государственной геологической службы страны // Записки Всесоюзного минералогического общества. 1982. Ч. 111. № 1.
 Геологическая служба и развитие минерально-сырьевой базы. : ЦНИГРИ, 1993. 617 с.
 Геологическая служба России: К 300-летию основания: Cправочник / Гл. ред. В. П. Орлов. : ВНИИПУ, 1995. 160 с.
 Ярмолюк В. А., Коляжнов А. А. Советские геологи за рубежом: Международная деятельность Геологической службы СССР. 1931—1991. : Озгео, 1997. 278 с.
 Бурдэ А. И., Стрельников С. И., Межеловский Н. В. и др. Три века геологической картографии России: К 300-летию Горно-геологической службы России. М.; СПб: ВСЕГЕИ, 2000. 438 с.
 Горно-геологическая служба России в документах XVIII—XIX вв.

Ссылки 
 Список геологических служб по странам — 118 геологических служб.
 Российская геологическая отрасль на сайте Роснедра.

Геологоразведочные работы